De Adeccoligaen 2010 was het dertiende seizoen van de op een na hoogste voetbaldivisie in Noorwegen (1. divisjon) waarin in één poule werd gespeeld. Daarvoor bestond de competitie uit twee groepen met elk twaalf deelnemende teams.

Geschiedenis 
Het seizoen begon op 5 april en eindigde op 7 november 2010. Topscorer werd Marius Helle van Bryne FK met 24 treffers. De competitie luisterde sinds 2005 naar de naam Adeccoligaen, vernoemd naar de hoofdsponsor: uitzendbureau Adecco.

De nummers 1 en 2 promoveerden naar de Tippeligaen, de hoogste voetbalcompetitie in Noorwegen. De nummers 3, 4 en 5 speelden een nacompetitie met de nummer 14 van de Tippeligaen om promotie. In 2010 degradeerden slechts de laatste drie clubs (omdat degradant Lyn was geschrapt) naar de 2. Divisjon.

In de Adeccoligaen speelden 15 clubs in 2010. Aan het begin van het seizoen waren dat er 16, maar degradant Lyn Oslo ging tijdens het seizoen failliet. In 2009 degradeerde Lyn samen met FK Bodø/Glimt en Frederikstad FK vanuit de Tippeligaen naar de 1. divisjon. FK Haugesund, Hønefoss BK en Kongsvinger IL promoveerden in het seizoen 2009 naar de Tippeligaen.

Teams

Uitslagen

Eindstand
{| class="wikitable" style=" text-align:center; font-size:100%;" width="80%"
! width=8%|
! width=35%|Club
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=10%|Punten
|-style="background: #ACE1AF"
|1||Sogndal Fotball
| 28
| 17
| 5
| 6
| 51 || 28
| +23
| 56
|-style="background: #ACE1AF"
|2||Sarpsborg 08 FF
| 28
| 16
| 6
| 6
| 54 || 36
| +18
| 54
|- bgcolor="#ccffcc"
| 3
|  Fredrikstad FK 
| 28
| 14
| 8
| 6
| 53 || 37
| +16
| 50
|- bgcolor="#ccffcc"
| 4
|  Løv-Ham Fotball
| 28
| 13
| 4
| 11
| 46 || 38
| +8
| 43
|- bgcolor="#ccffcc"
| 5
|  Ranheim Fotball 
| 28
| 12
| 7
| 9
| 37 || 38
| −1
| 43
|- style="background-color: #ddddff;"  
|- style="background-color: #ffffff;"
| 6
| FK Bodø/Glimt 
| 28
| 12
| 6
| 10
| 41 || 29
| +12
| 42
|- style="background-color: #ffffff;"
| 7
| Strømmen IF 
| 28
| 12
| 4
| 12
| 43 || 42
| +1
| 40
|- style="background-color: #ffffff;"
|  8
| Alta IF
| 28
| 10
| 6
| 12
| 41 || 51
| −10
| 36
|- style="background-color: #ffffff;"
| 9
| Bryne FK
| 28
| 10
| 5
| 13
| 57 || 52
| +5
| 35
|- style="background-color: #ffffff;"
| 10
| Mjøndalen IF 
| 28
| 10
| 5
| 13
| 41 || 49
| −8
| 35
|- style="background-color: #ffffff;"
| 11
| Nybergsund IL-Trysil
| 28
| 9
| 8
| 11
| 38 || 47
| −9
| 35
|- style="background-color: #ffcccc;"
|  12
| Follo FK
| 28
| 8
| 8
| 12
| 35 || 53
| −18
| 32
|- style="background-color: #ffffff;"
| 13
| Sandnes Ulf 
| 28
| 8
| 7
| 13
| 33 || 40
| −7
| 31
|- style="background-color: #ffcccc;"
|  14
| Tromsdalen UIL
| 28
| 8
| 4
| 16
| 33 || 50
| −17
| 28
|- style="background-color: #ffcccc;"
|  15
| Moss FK
| 28
| 7
| 5
| 16
| 32 || 56
| −24
| 26
|- style="background-color: #ffcccc;"
| '16
| <s>Lyn Oslo
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0 || 0
| ±0
| 0
|}

Play-offs promotie/degradatie

 

Promotie/degradatie
 Sogndal en Sarpsborg 08 promoveren rechtstreeks naar de Tippeligaen en nemen volgend seizoen de plaatsen in van degradanten Kongsvinger IL en Sandefjord Fotball.
 Fredrikstad FK promoveert eveneens naar de Tippeligaen 2011 dankzij een overwinning in de play-offs promotie/degradatie op Hønefoss BK, dat daardoor  degradeert naar Adeccoligaen.
 Follo FK, Tromsdalen UIL en Moss FK degraderen naar de 2. Divisjon.

Statistieken
TopscorersIn onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.''

Meeste speelminuten

Scheidsrechters

Toeschouwers

Sogndal Fotball
Bijgaand een overzicht van de spelers van Sogndal Fotball, die in het seizoen 2010 onder leiding van trainer-coach Harald Aabrekk de titel opeisten in de Adeccoligaen en zo promotie afdwongen naar de hoogste afdeling van het Noorse voetbal, de Tippeligaen.

Zie ook
Noorse voetbalbeker 2010
Noors voetbalelftal in 2010

2010
Competitievoetbal 2010